Стрельники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Стрельники — деревня в Кореличском районе Гродненской области.

Украина 
 Стрельники — село, Шаргородский район, Винницкая область.
 Стрельники — село, Путивльский район, Сумская область.
 Стрельники — село, Бахмачский район, Черниговская область.
 Стрельники — село, Прилукский район, Черниговская область.